

Astronomia 
 A9 – sottoclasse della classificazione stellare

Informatica 
 A9.com – motore di ricerca di Amazon.com

Codici 
 A9 – codice vettore IATA di Airzena Georgian Airways
 A-9 – designazione degli aerei USA per Northrop A-9

Musica 
 A9 – accordo musicale di La nona secondo la notazione inglese

Altro 
 A9 – formato standard ISO 216 per la carta
 A9 Cruiser, carro armato
 A9 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili

Pagine correlate 
 Autostrada A9